Rozogi ist ein polnischer Ortsname:

 Rozogi, Dorf und Landgemeinde im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Friedrichshof, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen

 Rozogi (Sorkwity), Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Rosoggen, Kreis Sensburg, Ostpreußen